Landvik steht für:

 einen Ort in Norwegen in der Provinz Aust-Agder siehe Landvik (Norwegen)

Landvik ist der Familienname folgender Personen:

 Einar Landvik (1898–1993), norwegischer Skispringer, Skilangläufer und Nordischer Kombinierer